Vesey-Fitzgerald ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Desmond Edward Foster Vesey-Fitzgerald (1910–1974), irischer Entomologe
 William Vesey-FitzGerald, 2. Baron FitzGerald and Vesey, irischer Politiker
 William Robert Seymour Vesey-Fitzgerald, britischer Gouverneur in Bombay